A 30 601-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Az útszakasz Gödöllő területének legnyugatibb részén ágazik ki a 3-as főútból, azon a szakaszon, ahol a főút már Gödöllő és Mogyoród határvonalát kísérve húzódik. Ezen a szakaszán a 3-as főút a korábbi egyenes irányától kissé délebbnek térve egy körforgalomba ér: ez biztosít átkötést a 3-as nyomvonalát nem sokkal keletebbre keresztező M31-es autópályával. A Budapest felé vezető forgalomban azonban meghagytak egy egyenesen, egyirányú jelleggel haladó, a körforgalmat elkerülő szakaszt, ez viseli ezt a 30 601-es számot. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 335 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 27.

Jegyzetek

30601
Gödöllő
Mogyoród